Huey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Laurence Markham Huey
 Raymond Brunson Huey